Луи́джи Но́но (; 29 января 1924, Венеция — 8 мая 1990, остров Сан-Микеле близ Венеции) — итальянский композитор и педагог.

Биография

1950-е 
Родился в семье, связанной с искусством: его дед был художником, а дядя — скульптором. Родители Луиджи были музыкантами-любителями, обладали большой коллекцией записей. С 1942 по 1945 год Луиджи Ноно учился в Венецианской консерватории у знаменитого оперного композитора Дж. Фр. Малипьеро. Важным событием было знакомство в 1946 году с другим молодым венецианским композитором и дирижёром-вундеркиндом Бруно Мадерна, который вскоре стал одним из главных исполнителей музыки своих современников, провёл множество премьер. В 1947 году познакомился с композитором более старшего поколения — Луиджи Даллапиккола, который использовал в своей музыке додекафонию. Именно «нововенцы» интересовали молодых единомышленников — группу музыкантов, собравшихся вокруг Ноно и Мадерны. В 1948 году два друга посетили курсы дирижирования Германа Шерхена — знаменитого дирижёра, интерпретатора классической и современной музыки. С этого времени Шерхен стал их наставником. Именно по рекомендации Шерхена, Ноно был принят на Дармштадтские курсы новой музыки в 1950 году.

В начале 50-х сложилась «троица» — Булез, Штокхаузен и Ноно. Именно эти 3 композитора стали наиболее знаменитыми и влиятельными. Они же стали и главными представителями «Дармштадтской школы» (впервые это название прозвучало на лекции Ноно 1957 года) сериалистов. Луиджи Ноно стал членом итальянской коммунистической партии в 1952 году. Ноно посетил Латинскую Америку и СССР, где его оперу «Под жарким солнцем любви» поставил Юрий Любимов .

В 1955 году Луиджи Ноно женился на дочери Арнольда Шёнберга — Нурии (р. 1932). В это же время Ноно работал над своим первым знаменитым сочинением — 'Il canto sospeso' («Прерванная песня») для солистов, хора и оркестра на тексты узников фашистских застенков. Сочинение написано в сериальной технике и было неоднозначно встречено из-за сложности музыкального языка. Однако именно эта кантата стала одним из наиболее выдающихся и значительных сериальных сочинений. Тут Ноно экспериментировал с текстом: разделял слова на слоги и синтагмы, вводил в текст в качестве фонового выразительного компонента ряд гласных, соединял одновременно строки разных писем… Оригинален и выразителен пуантилизм Ноно, в котором звуки («точки») тянутся, из-за чего получается как бы «кантилена точек».

1960-е 
'Intolleranza' — «Нетерпимость» — опера Ноно, написана в 1960 году. Есть вариант 1970 года: «Нетерпимость 1970». Композитор комментировал:

'Нетерпимость 1960' — пробуждение гуманистического сознания человека (шахтёра-эмигранта), который, взбунтовавшись против нужды, ищет смысл и «гуманную» основу жизни. Пережив испытания ненавистью и насилием, он вновь находит связь между собой и такими же, как и он, людьми и вместе с ними гибнет в наводнении. В опере также использованы фрагменты из «Репортажа с петлёй на шее» Ю. Фучика, писем казнённых участников Сопротивления, «Левого марша» Маяковского, поэмы «К потомкам» Б. Брехта.

Следует отметить, что в этой опере намечены тенденции будущих сочинений, в том числе опер: записанная на плёнку музыка (в данном случае — хоры) транслируется через репродукторы, помещённых в разных точках зала.

В этот же год появилось первое электронное сочинение — «Приношение Эмилио Ведове». После этого электроника стала появляться во многих сочинениях Ноно. В своём сочинении «Освещённая фабрика» Ноно включил всевозможные фабричные шумы. Tape music имело особое значение для Ноно, он записывал шумы заводов и крики (лозунги и т. д.) людей, после чего обрабатывал и создавал композицию.

1970-е 
В 1975 году Ноно написал 2-ю оперу — «Под жарким солнцем любви». Эта опера — о жизни революционных героинь прошлого и настоящего. В опере есть такие персонажи, как Луиза Мишель, Роза Люксембург, Аиде Сантамария, современная итальянская работница… В текст оперы включены высказывания Маркса, Ленина, Че Гевары, Кастро и др.

Единственный струнный квартет был написан Луиджи Ноно к ХХХ Бетховенскому фестивалю в Бонне, проходившем в 1980 году. Квартет имеет название «Fragmente-Stille. An Diotima». Название несёт в себе и программу, и преобладающую динамику, и форму. В течение 35 минут звучат какие-то «островки» и «моменты», разделённые паузами — тишиной. Основная динамика — пиано. Это всё касается первой половины заголовка — «Фрагменты-Тишь», а вторая половина — «Диотиме» — намёк на Сюзетту Контард, которая переписывалась с поэтом Ф. Гёльдерлином. Косвенно это образ связан с героиней поэмы Гёльдерлина «Диотима». В партитуре квартета отдельно перед нотным текстом напечатаны фрагменты (строки, синтагмы, слова) из стихов Гёльдерлина.

В квартете так же есть цитата: в партии альта проходит тема Окегема «Malor me bat» — этот шансон Окегема когда-то оркестровал Бруно Мадерна, умерший в 1973 году. В квартет можно найти мотив из 5-й симфонии Бетховена, а сам Ноно говорил, что строительный материал его квартета — «загадочная гамма», которую Верди ввел в свои «Четыре духовные пьесы».

1980-е 
В 80-х творческая активность композитора возросла. Именно в это время Ноно создаёт один из величайших шедевров музыкального театра — оперу «Прометей» (1984). Миф о Прометее тут представлен в различных вариантах. В либретто оперы (его написал философ Массимо Каччари) вошли тексты Рильке и Гёльдерлина.

«Prometeo, tragedia dell’ascolto» — «Прометей, трагедия слышания» — поразительное сценическое сочинение, здесь все обращено к слуху. При этом слушать произведение нужно именно в зале, потому что только в большом зале можно достичь того эффекта, который был задуман Ноно — эффект расплывчатости, безмерности, неопределенности, полной дезориентации можно прочувствовать только в зале со специальной системой распределения огромного количества громкоговорителей, размещённых в разных частях зала. Используется также электронная обработка инструментов и голосов.

Одно из поздних сочинений Луиджи Ноно — «Нет дорог… есть потребность идти… Андрею Тарковскому» (другой, более распространённый вариант перевода: «Нет дорог…нужно идти… Андрею Тарковскому»). 

Скончался в Венеции и похоронен на кладбище острова Сан-Микеле.

Семья 
Жена (с 1955 года) — Нурия Шёнберг (род. 1932), дочь композитора Арнольда Шёнберга. Две дочери.

Статьи, интервью Л. Ноно 
 Ноно Л. Интервью // Современное буржуазное искусство: Критика и размышления. — , 1975.
 Ноно Л. Музыкальная власть // Современное буржуазное искусство: Критика и размышления. — , 1975.
 Ноно Л. У нас общие цели // Советская молодежь (газета ЦК ЛКСМ ЛатССР). — 1973, 21-22 авг.

Литература о Л. Ноно 
 Житомирский Д. В., Леонтьева О. Т., Мяло К. Г. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. — , 1989. — С. 149—166.
 Кириллина Л. В. Луиджи Ноно // XX век. Зарубежная музыка: очерки и документы. Вып. 2. — М., 1999. — С. 11 — 57
 Рыжинский А. С.«AL GRAN SOLE CARICO D’AMORE» Л. Ноно как образец «сценического действа» // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2014. № 2. С. 42-56.
 Рыжинский А.С.Хоровые сочинения Луиджи Ноно 1980-Х годов: к проблеме позднего стиля композитора //Музыка и время. 2015. № 9. С. 56-64.
 Гудачев О.М. ЖАНР ЗВУКОВОЙ ДРАМЫ В НОВОЙ МУЗЫКЕ. ТРАГЕДИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ. «ПРОМЕТЕЙ» ЛУИДЖИ НОНО И МОНООПЕРА БЕАТА ФУРРЕРА «ФАМА» // Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 2014. № 6 (35). С. 165-174.
 Fox, Christopher. 1999. "Luigi Nono and the Darmstadt School: Form and Meaning in the Early Works (1950–1959)". Contemporary Music Review 18, no. 2: 111–30.

Примечания

Ссылки 
 http://www.luiginono.it
 http://www.myspace.com/archivioluiginono
 Nono’s il prometeo: a revolutionary’s swansong
 Nono’s 'Quando stanno morendo': cries, whispers and voices celestial'

Выпускники Венецианской консерватории
Композиторы Италии XX века
Оперные композиторы XX века
Балетные композиторы Италии XX века
Лауреаты Берлинской художественной премии
Похороненные на Сан-Микеле
Члены Баварской академии изящных искусств